Григорья́нц — армянская фамилия.

Известные носители 
 Григорьянц, Александр Григорьевич (род. 1941) — советский и российский учёный в области лазерной техники и технологии.
 Григорьянц, Артём Николаевич (1916—2002) — советский инженер и энергетик, волейболист.
 Григорьянц, Борис Осипович (?—2016) — туркменский футбольный тренер.
  — севастопольський архитектор, заслуженный архитектор Украины, автор многих памятников Севастополя
 Григорьянц, Елена Игоревна (род. 1965) — российский искусствовед и культуролог, психолог, педагог.
 Григорьянц, Ерванд Леонтьевич (1889—1955) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.

См. также